Tyrconnel (Graf von Tyrconnel) ist der Name bzw. Titel folgender Personen:

 Karl O’Donnell (Karl O'Donnell Graf von Tyrconnel; 1715–1771), österreichischer General irischer Abstammung
 Maximilian Karl Lamoral O’Donnell, Graf von Tyrconnel (1812–1895), k. k. Kämmerer und Feldmarschallleutnant

Siehe auch: 

 Earl of Tyrconnell, ein erblicher britischer Adelstitel
 Tyrconnell (Whiskey), eine Whiskey-Marke
 Tyrconnell, ehemaliges Königreich im Norden Irlands